Баранчи́нский (Ни́жне-Баранчи́нский, Баранчи́нский Ни́жний) чугуноплави́льный и железоде́лательный заво́д — металлургический завод на Среднем Урале, основанный в середине XVIII века. Один из основных заводов Гороблагодатского горного округа.

История

Основание и первые годы 
Завод был основан на реке Баранче в устье реки Актай, в 13 верстах южнее Кушвинского завода, на ясачных землях вогулов. В 1734 году подготовку к строительству завода начал , но в 1737 году подготовительные мероприятия приостановлены. Решение о строительстве было подписано Берг-коллегией в 1743 году. В итоге строительство велось за счёт казны по проекту шихтмейстера . Первые заводские строения были заложены 28 мая 1747 года, запуск завода состоялся 21 сентября 1749 года. Баранчинский завод имел логистическое преимущество перед другими металлургическими заводами округа из-за относительной близости (60 вёрст) к Ослянской пристани на реке Чусовой, по которой осуществлялась доставка продукции.

10 мая 1754 года Сенат передал Гороблагодатские заводы, в том числе Баранчинский и Гороблагодатское месторождение, графу  с обязательством увеличить поставки металла за границу вдвое и выплатить казне стоимость заводов и продукции в течение 10 лет (в 1761 году этот срок был увеличен до 20 лет). По инициативе Шувалова Баранчинский завод был реконструирован в чугуноплавильный. 18 ноября 1757 года указом Екатеринбургской канцелярии главного правления Сибирских, Казанских и Оренбургских заводов была разрешена запрошенная реконструкция завода. Были построены две доменные печи, освоено производство чугунных боеприпасов и якорей. Также чугун Баранчинского завода для дальнейшего передела сплавлялся по Чусовой и Каме на строящиеся Камские заводы — Ижевский (ныне Концерн «Калашников» и Ижсталь) и Воткинский (ныне Воткинский завод).

15 ноября 1763 года из-за значительных долгов Гороблагодатские заводы указом  были изъяты у наследников Шувалова и возвращены в казну.

В начале 1770-х годов на заводе функционировали 2 доменные печи, 5 молотов, 8 кричных горнов, якорная фабрика с одним молотом и двумя горнами, кузница и пильная мельница. Плотина имела длину 352 м, ширину 17,1 м. В 1777 году на заводе было занято 114 мастеровых и рабочих, а также 2443 приписных крестьян для выполнения вспомогательных работ. С 1785 года на заводе производились артиллерийские снаряды в количестве от 1—1,5 до 10 тыс. пудов в год. В 1790-е годы началось литьё архитектурно-чугунных изделий. Заводское клеймо представляло собой совмещённые буквы «К.Б.З.» — «Казённый Баранчинский завод». На снарядах артиллерийских снарядах клеймо также содержало инициалы приёмщика.

Основная часть железной руды с содержанием железа 45 % поставлялась с рудников горы Благодать и Малая Благодать. В 1805 году началась поставка руды с вновь открытого в 40 верстах от завода Балакинского рудника бурых железняков с содержанием железа 40—45 %, что улучшило качество литейного чугуна.

XIX век 
В начале XIX века плотина заводского пруда была реконструирована: длина достигла 480 м, ширина в нижней части — 42,7 м, в верхней 17,1 м, высота — 8,6 м. Высота доменных печей была увеличена с 11,4 м до 13,5 м и 12,8 м, малопроизводительные клинчатые доменные меха были заменены на цилиндрические чугунные, что позволило увеличить суточную производительность печей с 250—300 пудов чугуна до 330—444 пудов. Заводскую плотину неоднократно прорывало, и из-за нехватки воды в пруду, особенно в засушливые летние сезоны, завод простаивал по 5—6 месяцев в году. Также из-за недостатка воды постоянно работала только одна доменная печь, а вторая домна и вагранка могли действовать только полгода.

В 1797—1806 годы средний объём производства составлял 178 тыс. пудов чугуна в год, в 1831—1838 годы — 200 тыс. пудов в год, а в 1850-х годах после реконструкции доменных печей и воздуходувок выплавка достигла 386 тыс. пудов в год (от 249 до 484 тыс.).

В 1860 году на заводе работало 1084 мастеровых. Среди работников завода и жителей заводского посёлка существовало много сектантов и старообрядцев. В 1850-х годах артиллерийский приёмщик завода капитан  основал подпольную религиозную секту, получившую позже название секты иеговистов-ильинцев. В 1859 году Ильин был арестован и сослан в Соловецкий монастырь, но созданная им секта, несмотря на преследования администрации и духовенства, расширилась и распространила своё влияние на соседние заводы. В 1899 году в ходе экспедиции по Уралу  отмечал также влияние секты субботников на взаимоотношения рабочих заводского посёлка.

Отмена крепостного права в 1861 году привела к уходу с завода значительной части рабочих и увеличению себестоимости продукции. Из 1140 рабочих, числившихся на заводе до реформы, в 1861 году осталось 754 человека, в 1863 году 365 человека. Эти обстоятельства, а также снижение заказов на снаряды из-за окончания Крымской войны, привели к существенному снижению объёмов производства. Годовая выплавка чугуна на составила: в 1861 году — 410,7 тыс. пудов, 1862—214,5, 1863—217,4, 186—175, 1868—180,1, 1869—270,3, в 1870—157,8.

В 1865 году была запущена новая доменная печь эллиптической формы системы Рашета и установлена водяная турбина Жонваля мощностью в 80 , обеспечивавшая подачу дутья для доменных печей. В 1880-90-е годы доменные печи были переведены на горячее дутьё, кричные горны заменены пудлинговыми печами, а затем мартеновскими. Среднесуточное производство чугуна возросло с 554 пудов в 1885 году до 852 пудов в 1890 году и 971,6 пудов в 1900 году.

XX век 
Экономический кризис начала XX века почти не сказался на работе Баранчинского завода, работавшего по государственным заказам. Но из-за отсутствия сторонних заказов на 1 января 1904 года на складах завода накопилось 698 тыс. пудов товарного чугуна, что превышало его годовую выплавку. В результате одна доменная печь была остановлена на период с 1904 по 1909 год. В 1910-е годы производство чугуна увеличилось. В 1911 году было выплавлено 536 тыс. пудов, в 1913—711 тыс., в 1915—919 тыс.

В годы Первой мировой войны завод перешёл на обеспечение военных нужд. Было освоено производство снарядов из мартеновской стали Кушвинского завода и отделка снарядов, произведённых на Верхнетурьинском заводе. Производство снарядов составило 6238 штук в 1914 году, 25 873 в 1915 и 31 044 в 1916 году. Для размещения дополнительных производственных мощностей в 1916—1917 годах было начато строительство новых корпусов, в которых позже был размещён эвакуированный в августе 1917 года из Таллина электромеханический завод «Вольта».

В 1917 году пожар полностью уничтожил механический цех, домны были остановлены. После окончания Гражданской войны постановлением ВСНХ от 26 апреля 1920 года на базе Баранчинского завода был создан электромеханический завод. В 1921 году металлургическое производство было полностью прекращено, два завода были объединены в единый Баранчинский электромеханический завод «Вольта», выпустивший в декабре 1921 года первый электродвигатель. В 1940 году завод был переименован в электромеханический завод им. , а в 1993 году был преобразован в ОАО «Баранчинский электромеханический завод „Вольта“».

См. также 
 Уральская горнозаводская цивилизация
 Металлургические заводы Урала

Примечания 

Металлургические заводы Российской империи
Металлургия Урала
Исчезнувшие предприятия Российской империи
Баранчинский